Алекса́ндр Про́хоров: Прохоров, Александр Александрович (1918—1998) — Герой Советского Союза
 Прохоров, Александр Анатольевич (1941—2001) — советский хоккеист.
 Прохоров, Александр Васильевич (1907—1940) — комиссар батальона, Герой Советского Союза.
 Прохоров, Александр Владимирович (1946—2005) — советский футболист и тренер.
 Прохоров, Александр Данилович (род. 1937) — казахский политик, секретарь Аксуского городского Маслихата.
 Прохоров, Александр Дмитриевич (род. 1953) — 3-й губернатор Смоленской области.
 Прохоров, Александр Иванович (1921—2004) — советский футболист.
 Прохоров, Александр Михайлович (1916—2002) — российский физик, лауреат Нобелевской премии (1964), академик.